Mauerwerksinjektion steht für:
 die Bekämpfung von Schwammbefall durch Bohrlochinjektion in Bruchstein- und Ziegelmauerwerk, siehe Echter Hausschwamm
 das Verfüllen von Hohlräumen in historischem Mauerwerk mittels Injektionsmörtel
 hydrophobierende Mauerwerksinjektion zur Bildung einer Horizontalsperre im Mauerwerk gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit